Maria Tereza se poate referi la:

 Maria Tereza, regină a Franței (1638-1683), soția regelui Ludovic al XIV-lea al Franței 
 Arhiducesa Maria Theresa de Austria (1684–1696), fiica împăratului Leopold I
 Maria Tereza a Austriei (1717-1780), împărăteasă a Austriei
 Marie-Thérèse de Savoia (1756-1805), contesă de Artois
 Maria Theresa a Austriei (1767–1827), regină a Saxoniei
 Maria Teresa a celor Două Sicilii (1772–1807), împărăteasă a Austriei
 Maria Theresa de Austria-Este (1773–1832), regină a Sardiniei
 Maria Theresa a Austriei (1801–1855), regină a Sardiniei
 Prințesa Maria Teresa de Savoia (1803-1879), ducesă de Parma
 Maria Tereza de Austria (1816–1867), regină a celor Două Sicilii
 Arhiducesa Maria Theresa de Austria-Este (1817–1886), contesă de Chambord
 Arhiducesa Maria Theresa a Austriei (1845–1927), ducesă de Württemberg
 Maria Theresa de Austria-Este (1849–1919), regină a Bavariei
 Infanta Maria Tereza a Portugaliei (1855-1944), arhiducesă de Austria